Лос Терерос има више значења:

 Лос Терерос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Терерос, Километро Треинта (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Терерос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Терерос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Терерос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Терерос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Терерос (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Терерос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Терерос, Колонија Хенерал Еусебио Гонзалез С. (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Терерос (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Терерос, Касас Рохас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Терерос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Терерос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Терерос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Терерос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Терерос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Терерос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Терерос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Терерос (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Терерос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Терерос (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Терерос (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Терерос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Терерос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Терерос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику